Oldřich Blažíček ist der Name folgender Personen:

* Oldřich Blažíček (Maler) (1887–1953), tschechischer Maler
 Oldřich J. Blažíček (1914–1985), tschechischer Kunsthistoriker